Klinkerbauweise bezeichnet

 die Verschalung von Gebäuden mit Fassaden aus Ziegelsteinen, siehe auch Klinker
 die überlappenden Planken einer Tragkonstruktion beispielsweise im Schiffsbau, siehe Beplankung#Klinkerbauweise